Ernst Meumann ist der Name folgender Personen:

* Ernst Meumann (Psychologe) (1862–1915), deutscher Psychologe
 Ernst Meumann (Mediziner) (1900–1965), deutscher Psychiater